Achatocarpus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Achatocarpus ingår i familjen Achatocarpaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Achatocarpus